Mostro di Firenze è la denominazione utilizzata per riferirsi all'autore o agli autori di una serie di omicidi avvenuti in Toscana tra il 1968 e il 1985 

Può riferirsi anche a:

Il mostro di Firenze, film del 1986 ispirato alla serie di omicidi
Il mostro di Firenze, miniserie televisiva in sei puntate del 2009 ispirata alla serie di omicidi